Obiekty fizjograficzne
 Beskidek – wzniesienie w głównym grzbiecie Pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim
 Beskidek – jeden z wierzchołków Czerniawy Suchej w Beskidzie Makowskim
 Beskidek – góra w Beskidzie Niskim
 Beskidek – potok, dopływ Głębiczka
 Inne
 Beskidek – przysiółek w Ustroniu, w powiecie cieszyńskim
 Beskidek – skocznia narciarska w Sułkowicach

 Zobacz też
 Przełęcz Beskidek – w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim
 przejście graniczne Beskidek-Beskydek
 Beskid
 Beskidy

Przypisy